

Homonyme 
 Beppe Grillo (1948-), humoriste, acteur, blogueur et militant politique italien.
 Casey Grillo (1976-), batteur américain de métal.
 Clelia Grillo Borromeo, (1684-1777), naturaliste et mathématicienne génoise.
 Ernesto Grillo (1929-1998), ancien footballeur argentin.
 Frank Grillo (acteur) (1963-), acteur américain.
 Frank Grillo ou Machito (1912-1984), de son vrai nom Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, compositeur cubain.
 Friedrich Grillo (1825-1888), industriel allemand. 
 Gabriela Grillo (1952-), ancienne cavalière allemande de dressage.
 Giovanni Battista Grillo (...-1622),  organiste et compositeur italien.
 Paride Grillo (1982-), coureur cycliste italien.
 Paul-Jacques Grillo (1908-1990), architecte français.
 Yusuf Grillo (1934-2021), artiste contemporain nigérian.

Autre 
 Grillo, cépage de raisins blanc cultivé en Sicile.
 Delia Nivolelli Grillo, vin blanc de la région Sicile doté d'une appellation DOC depuis le . 
 Contea di Sclafani Grillo, vin blanc italien de la région Sicile doté d'une appellation DOC depuis le .